Horvátország
Pustike falu Kravarsko községben, Zágráb megyében

 Szlovénia
Pustike falu Šmarje pri Jelšah községben, Savinjska régióban